Турнір проводився уперше.

Ульрікке Ейкері та Еллен Перес виграли титул, здолавши в фіналі пару Людмила Кіченок / Марта Костюк з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Draw 

Tenerife Ladies Open - Singles
2021 в іспанському спорті